Allameh Madjlessi (1627-1698), un dignitaire iranien chiite ;
 Mohammad Madjlessi (1930-2021), un poète, écrivain et traducteur iranien.